Николай Подусков (; годы жизни не известны) — фигурист из России, участник, наряду с Георгием Сандерсом, первого (официального) чемпионата мира (4-е место, 1896, Санкт-Петербург). Проживал в Санкт-Петербурге. Одиночное фигурное катание на коньках. Член Санкт-Петербургского общества любителей бега на коньках.

«28 января в 2 часа дня, при многочисленном скоплении публики, состоялось соревнование на обязательные, специальные и произвольные фигуры, в исполнении всего четырех человек: Николай Подусков (СПб, Юсупов сад), Георгий Сандерс (СПб ОАБК), Гильберт Фукс (Мюнхенский клуб конькобежцев, Германия) и Густав Хюгель (Венский клуб конькобежцев, Австрия)» (Фигурное катание в России: факты, события, судьбы, 2007).

В 1901 году принял участие в открытом первенстве Российской Империи по «искусству катания на коньках» в Юсуповском саду. В нём участвовали именитые фигуристы Ульрих Сальхов (победитель с 843 очками) и Гильберт Фукс (840 очков). Лучшим в России стал Николай Панин (711 балл), за ним Александр Росс, Андрей Гопп и Николай Подусков.

Инженер-путеец.

Литература 
А. Н. Мишин, Ю. В. Якимчук. Фигурное катание в России. Факты, события, судьбы. — РИЦ Северо-Восток, 2007. — С. М.. — 620 с.

Ссылки

Примечания 

Спортсмены Санкт-Петербурга
Персоналии по алфавиту
Фигуристы России
Фигуристы России (по 1917)